Thorndale – centro abitato del Texas
Thorndale – census-designated place della Pennsylvania
Thorndale – Comune in Ontario, Canada